Der Hyundai Bayon ist ein fünftüriger subkompakter Crossover-SUV des südkoreanischen Herstellers Hyundai.

Geschichte 
Der im März 2021 vorgestellte Bayon ist Hyundais kleinster SUV in der europäischen Modellpalette und reiht sich unterhalb des Kona ein. Der Name des für den europäischen Markt konzipierten Fahrzeugs ist eine Anspielung auf die französische Stadt Bayonne. Der Bayon basiert auf dem 2020 eingeführten i20 und wird nicht mit Allradantrieb angeboten. Er wird auch als Nachfolgemodell des i20 Active bezeichnet.

Sicherheit 
Im Herbst 2021 wurde der Bayon vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt vier von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 1,0- oder einem 1,2-Liter-Ottomotor, die auch im i20 eingesetzt werden.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2021 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 5.106 Hyundai Bayon neu zugelassen worden. Mit 2.586 Einheiten war 2021 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi